Casarotto es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Davide Casarotto, ciclista italiano.
Renato Casarotto, alpinista italiano.